Kamerunensis (et ses variantes) est l'épithète spécifique d'un grand nombre d'espèces végétales et animales du Cameroun :

kamerunana 
 Peperomia kamerunana

kamerunensis

kamerunense 
 Bulbophyllum kamerunense
 Cassipourea kamerunense
 Dactylopetalum kamerunense
 Elaeodendron kamerunense
 Rhipidoglossum kamerunense

kameruniana 
 Eugenia kameruniana

cameroonense 
 Helichrysum cameroonense

camaronensis 
 Geokichla camaronensis

cameroonensis 
 Commelina cameroonensis
 Crateranthus cameroonensis
 Hypseochloa cameroonensis
 Myosotis cameroonensis

camerooniana 
 Aulacocalyx camerooniana
 Hypoxis camerooniana

cameroonica 
 Tylophora cameroonica

camerounensis 
 Lefebvrea camerunensis
 Momordica camerounensis
 Pavetta camerounensis
 Penianthus camerounensis

camerunense 
 Peucedanum camerunense
 Rhektophyllum camerunense
 Tristemma camerunense

camerunensis